Akane steht für:

 Akane (Apfel), eine Apfelsorte
 Tomoko Akane (* 1956), japanische Rechtswissenschaftlerin und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof